Максим Пономарёв:
 Пономарёв, Максим (род. 1980) — российский дзюдоист.
 Пономарёв, Максим Владимирович (род. 1980) — российский космонавт-испытатель ФГБУ ЦПК. Военный лётчик 2 класса.